Георги Николов Георгиев ( е български духовник и общественик, деец на македонската емиграция в България и САЩ.

Биография 
Георги Николов е роден в София, в семейството на бежанци от град Крушево, Македония. Завършва Софийската духовна семинария и Богословския факултет към Софийския университет. Включва се като организатор в Македонския младежки съюз, а по-късно е секретар на Македонския студентски съюз в чужбина. След Деветнадесетомайския преврат е задържан и интерниран.

През 1936 година се установява в САЩ, където поема Македоно-българската православна църква „Свети Климент Охридски“ в Детройт, Мичигън. Две години учителства в българското училище в Детройт и е активен член на МПО „Татковина“, делегат и председател на 17-ия и 18-ия редовни конгреси на организацията. Женен е за Вера Бунева, сестра на Мара Бунева.

През ноември 1946 година е в състава на шестчленна делегация на МПО, която провежда поредица от срещи в ООН, с американски и чуждестранни дипломати и журналисти в защита на идеята за обединена и независима Македония, като обръща специално внимание на ситуацията в егейския дял на областта.

От 1970 до 1991 г. е свещеник в Македоно-българската православна църква „Свети Павел“ в Диърборн Хайтс, Мичиган.

Над 35 години говори по Радио „Гласът на Америка“ по нравствено-религиозни и национални теми.

Бележки 

Възпитаници на Богословския факултет на Софийския университет
Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Български духовници от Македония
Дейци на СММО
Българи в САЩ
По произход от Крушево
Починали в Детройт